Мала Сестрица може бити:

 Мала Сестрица (Ривањ), острво у близни острва Ривањ у сјеверној Далмацији.
 Мала Сестрица (Ровињ), острвце у близини Ровиња.
 Средња Сестрица (Ривањ)